Колориметрическая система Манселла — цветовое пространство, разработанное профессором Альбертом Манселлом в начале XX века. Цвет в нем описывается с помощью трех чисел — цветового тона, значения (светлоты) и хромы (насыщенности).

История 
И до Манселла были попытки создать цветовое пространство, цвет в котором описывался бы тремя координатами, однако он первым решил разделить цвет на независимые значения тона, светлоты и насыщенности. Его система, особенно её поздние редакции, основывалась на тщательных экспериментах по изучению цветового восприятия человека, то есть под неё была подведена серьёзная научная основа.

Благодаря этому, цветовая система Манселла пережила многие системы того времени, и, хотя в большинстве приложений её заменили более современные системы, такие как (CIE L*a*b), она все ещё применяется в некоторых областях. Например, в стандартах ANSI для определения цвета кожи и волос человека, в судебной медицине, в почвоведении для определения окраски почвы и в пивоварении для определения цвета пива.

Свою работу Манселл начал в 1898 году и опубликовал результаты под названием «Color Notation» в 1905 году. Доработанная версия появилась в книге «Munsell Book of Color» в 1929 году. Экспериментальные данные, полученные в 1940-х, дали возможность дополнить систему, что привело к появлению современной редакции этой книги.

Принципы 
Цветовая система Манселла включает три координаты,  можно представить как цилиндр в трехмерном пространстве. Цветовой тон измеряется в градусах по горизонтальной окружности, хрома (насыщенность) измеряется радиально от нейтральной оси цилиндра к более насыщенным краям, значение (светлота) измеряется вертикально по оси цилиндра от 0 (черный) до 10 (белый). Расположения цветов определялось экспериментально изучением цветового ощущения испытуемых. Цвета Манселл пытался расположить визуально равномерно, что привело к образованию цветового тела неправильной формы.

Вот что об этом писал сам Манселл:
Попытка вписать (цвета) в выбранный контур, такой как пирамида, конус, цилиндр или куб, в сочетании с недостатком корректных экспериментов привела к искажению цветовых отношений. Стало очевидно, что при измерении значения и хромы для пигментов, никакой обычный контур не подойдет.

Цветовой тон 
Каждый горизонтальный круг в системе Манселла разделен на пять основных тонов: красный (Red), желтый (Yellow), зеленый (Green), голубой (Blue) и фиолетовый (Purple). Между ними располагаются пять переходных тонов. Каждый из этих 10 ступеней разделен на 10 подступеней, полученным 100 тонам присвоены целочисленные значения. Два цвета одинакового значения и хромы на противоположных сторонах круга смешиваются в нейтральный серый того же значения.

<div style="margin:2em 1em 2em 1em;">

Определение цвета 

В полном виде цвет в колометрической системе Манселла определяется тремя значениями:
 тоном (оттенком, hue),
 значением (светлотой, яркостью, value),
 хромой (цветностью, насыщенностью, chroma, saturation).
Например, довольно насыщенный фиолетовый средней светлоты определяется как 5P 5/10, где 5P означает тон, 5 — светлоту, а 10 — хрому.
Также можно обозначить, как hue=278°, value=71% и saturation=44%.

В системе RGB это соответствует: R=153(99) G=102(66) B=182(b6) или #9966b6.

Примечания

Ссылки 
 http://www.applepainter.com/ - отредактированная версия одной из первых книг о Колориметрической системе Манселла, объясняющая интуицию стоящую за её тремя измерениями, и предлагающая возможные использования системы при выборе составов красок. Cleland, Thomas M. (1921). A practical description of the Munsell color system, with suggestions for its use. Boston: Munsell Color Company.

Цветовые пространства